Франсиско У Мај има више значења:

 Франсиско У Мај (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Франсиско У Мај (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику